Hans Gregersen, flere personer med dette navn:

 Hans Gregersen (billedhugger) – blandt andet Appelsinpigen, Hestehaven, Højbjerg, 1993.
 Hans Gregersen (forfatter) (født 1946 i Sæby) – dansk lærer og forfatter
 Hans Gregersen (dr. med.) – dansk professor i gastrointestinal sansemotorisk funktion, 2005.
 Hans Gregersen (fodboldspiller) (død 2021) — dansk fodboldspiller i AGF og læge.